Suicide (suicidio in varie lingue) può riferirsi a:

Musica
 Suicide – gruppo musicale rock statunitense
 Suicide – album dei Suicide del 1977
 Suicide – album dei Suicide del 1980
 No Suicide – gruppo dei primi anni '80 di Udine della scena hardcore punk italiana

Danza
 Suicide – mossa di break dance

Sport
 Suicide – wrestler della Total Nonstop Action Wrestling